Der Dreiband-Weltcup 1995/6 war das erste BWA-Weltcup-Turnier im zehnten Jahr des Dreiband-Weltcups. Das Turnier fand vom 26. September bis zum 1.
Oktober 1995 in dieser Disziplin des Karambolagebillards in Oosterhout statt. Es war das achte Dreiband-Weltcup-Turnier in den Niederlanden.

Geschichte 
Durch einen 3:2-Satzsieg gegen den Weltranglistenersten Torbjörn Blomdahl konnte der Niederländer Dick Jaspers seinen vierten Weltcupsieg feiern. In einem spannenden Finale gewann Jaspers den fünften Satz mit 15:10 in sechs Aufnahmen. Sang Chun Lee, der nicht mehr unter den vier gesetzten Profis der BWA war, wurde Dritter gegen den immer besser werdenden Allrounder Frédéric Caudron. Platz zehn und zwölf konnten die beiden deutschen Teilnehmer Hans-Jürgen Kühl und Maximo Aguirre belegen.

Bemerkenswert war die Leistung des Niederländers Arie Weyenburg in der Qualifikation. In zwei Spielen konnte er einen Durchschnitt von 2,307 erzielen.

Das exakte Preisgeld war aus den Unterlagen nicht zu ermitteln. Es betrug aber wie bei allen BWA-Weltcup-Turnieren mindestens 100.000 DM.

BWA Profis und Ausrichterplätze 

gesetzte BWA Profis:
  Torbjörn Blomdahl
  Dick Jaspers
  Raymond Ceulemans
  Semih Saygıner

nach Weltrangliste:
 10 Teilnehmer

Wildcards international:
  Sang Chun Lee
  Junichi Komori

Wildcards national:
  Raimond Burgman
  Dick van Uum

Modus 
Das Weltcup-Turnier wurde wieder als offenes Turnier gespielt. Aus einer Vorqualifikation mit maximal 124 Teilnehmern qualifizieren sich zehn Teilnehmer für das 1/16-Finale. Gespielt wird das Hauptturnier mit 28 Teilnehmern. Die ersten vier der Weltrangliste sind aber für das Achtelfinale gesetzt. Künftig sind 20 Teilnehmer gesetzt. Die gesetzten Teilnehmer rekrutieren sich aus den besten 14 Spielern der Weltrangliste (Stand 1. September des laufenden Jahres) sowie zwei nationalen und internationalen Wildcards. Das ganze Turnier, bis auf das kleine Finale, wird im K.-o.-System auf drei Gewinnsätze à 15 Points gespielt. (Pressemitteilung der BWA. Gent, den 8. Januar 1994.)

Ab diesem Jahr wurde kein Qualifikationsturnier in Spa mehr ausgetragen.

Qualifikationsrunde 
Es wurden drei Qualifikationsrunden gespielt. In der dritten Qualifikationsrunde qualifizierten sich die zehn Sieger für das Hauptturnier.

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.
 Spiel um Platz 3

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

1995 6
Karambolageveranstaltung 1995
Billardturnier in Oosterhout